Чемпионат России по гиревому спорту — соревнование, проводящееся Всероссийской федерацией гиревого спорта (ВФГС).

Первоначально чемпионаты России по гиревому спорту проводились под руководством Всесоюзной федерацией гиревого спорта. 26 ноября 1984 года в городе Оренбурге состоялся первый официальный чемпионат России.

Первый чемпионат России по гиревому спорту под эгидой ВФГС состоялся в 1998 году в городе Санкт-Петербург.

Чемпионаты

См. также 
 Чемпионат мира по гиревому спорту

Ссылки 
Протоколы соревнований

История развития гиревого спорта

Этапы развития гиревого спорта